Cuatrecasas ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Cuatrecasas (* 1936), US-amerikanischer Mediziner und Pharmakologe
 José Cuatrecasas Arumi (1903–1996), spanischer Botaniker